GGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gilgal (Colombia)